Eriadská autorita (anglicky Eriadu Authority) byla ve fiktivním rozšířeném (nekanonickém) světě Star Wars jednou z odtržených frakcí zaniklého Galaktického impéria. Státní útvar byl založen admirálem Sanderem Delvardusem, mužem, který byl spřízněn s mocnou rodinou Tarkinů. Nacházelo se na Vnějším pásu galaxie s jeho centrem byla původně planeta Eriadu. Po prohrané válce s Novou republikou bylo hlavní sídlo přesunuto do exilu na planetu Kampe v Hlubokém jádru. Delvardus byl sesazen a popraven a moci na místo něj se chopil plukovník Ivan Cronus. Eriadská autorita zanikla v roce 12 ABY, kdy ji pohltil Imperiální zůstatek.

Reference 

Organizace ve Star Wars